Паспорт гражданина Республики Конго — официальный документ, выдающийся гражданам Конго для удостоверения их личности и для поездок за границу.

Безвизовые поездки 

Следующие страны доступны гражданам Демократической Республики Конго для безвизового посещения (или получения визы по прибытии):

Африка

Америка

Азия

Европа

Океания 

Конго
Конго